Jelušić:
 Ana Jelušić
 Božica Jelušić
 Ivo Jelušić
 Vojmir "Mirko" Jelušić